Георги Минчев: Минчев, Георги (1907—1942) — болгарский коммунистический деятель.
 Минчев, Георги (род. 1939) — болгарский композитор.
 Минчев, Георги (Георги Куртев; 1943—2001) — болгарский певец.
 Минчев, Георги (род. 1954) — болгарский футболист.
 Минчев, Георги (род. 1995) — болгарский футболист.